Tuppurainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), acteur et scénariste finlandais
Jani Tuppurainen (né en 1980), joueus finlandais de hockey sur glace
 (1904-1954), skieur finlandais
Tytti Tuppurainen (née en 1976), femme politique finlandaise
 (né en 1988), skieur finlandais en combiné nordique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois